Шва́рцкопф ( від  — чорна голова) — німецьке прізвище. 

Відомі носії:

 Вольфганг Шварцкопф (; 1921—?) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Елізабет Шварцкопф (; 1915—2006) — німецька співачка (сопрано), британська підданна з 1953, кавалер Ордена Британської імперії (1992).
 Ліллі Шварцкопф (;  1983) — німецька легкоатлетка, олімпійська медалістка (2012).
 Норман Шварцкопф (; 1934—2012) — американський генерал.

Див. також 
 Торпеда Шварцкопфа
 Шварцкопфф
Німецькі прізвища